Fullback (American football)
 Fullback (rugby)
 Fullback (voetbal)